Голени́щев — русская фамилия. Известные носители:
 Голенищев, Аркадий Васильевич (1790—1869) — русский генерал, мореплаватель.
 
 Голенищев, Владимир Семёнович (1856—1947) — русский египтолог.
 Голенищев, Пётр Ефимович (род. 1941) — российский политический деятель.
 Голенищев, Степан — воевода города Балахна в Смутное время.

См. также 
 Голенищевы-Кутузовы